Landesregierung Stelzer steht für folgende Landesregierungen von Oberösterreich:

 Landesregierung Stelzer I, 6. April 2017 bis 23. Oktober 2021
 Landesregierung Stelzer II, ab 23. Oktober 2021